Licciardi ist der Nachname folgender Personen:

 Christina Licciardi (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Consiglia Licciardi (* 1959), italienische Musikerin der Neapolitanischen Volksmusik